"Who’s That Girl" – singel szwedzkiego piosenkarza Darina z 2005 roku
 "Who’s That Girl?" – singel brytyjskiego duetu Eurythmics z 1983 roku
 "Who’s That Girl" – singel amerykańskiej raperki Eve z 2001 roku
 "Who’s That Girl" – singel Madonny z 1987 roku
 Who’s That Girl – album Madonny z 1987 roku
 "Who’s That Girl World Tour" – trasa koncertowa Madonny
 Kim jest ta dziewczyna? – amerykańska komedia z 1987 roku